Francesco Bianchi kan syfta på bland andra:

* Francesco Bianchi (1447–1510), italiensk konstnär
 Francesco Bianchi (1606–1643), albansk romersk-katolsk biskop
 Francesco Bianchi (1752–1810), italiensk operatonsättare
 Francesco Saverio Bianchi (1743–1815), italiensk munk och helgon